Als Geheimrede werden nicht veröffentlichte Reden bezeichnet, wie zum Beispiel

 die Rede Nikita Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 mit dem Titel Über den Personenkult und seine Folgen,
 die zwei Reden Heinrich Himmlers vor SS-Führern und vor Reichs- und Gauleitern in Posen 1943, genannt Posener Reden,
 diverse Reden Adolf Hitlers, darunter:
 Rede vor den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933, bekannt durch die Liebmann-Aufzeichnung,
 Rede vor hohen Wehrmachtsoffizieren am 5. November 1937, bekannt durch die Hoßbach-Niederschrift,
 Ansprache Hitlers vor den Oberbefehlshabern am 22. August 1939,
 Ansprache Hitlers vor den Oberbefehlshabern am 23. November 1939.

Rede